Andrew Burnham ist der Name folgender Personen:

* Andrew Burnham (Bischof) (* 1948), britischer anglikanischer Bischof und katholischer Priester
 Andrew Burnham (Politiker) (* 1970), britischer Politiker (Labour Party)